Needham pode referir-se à:

 2790 Needham - um asteróide.
 John Needham - um cientista defensor da abiogênese.
 Noel Joseph Terence Montgomery Needham - um cientista que estudou a medicina tradicional chinesa.
 Needham (Alabama) - uma cidade no Estado americano de Alabama, no Condado de Choctaw.
 Needham (Massachusetts) - um subúrbio de Boston
 Hal Needham - um diretor de cinema.
 Needham Research Institute Studies

Desambiguação